Spirin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sergejewitsch Spirin (1931–2020), russischer Biochemiker
 Alexei Nikolajewitsch Spirin (* 1952), sowjetischer bzw. russischer Fußballschiedsrichter 
 Gennadi Konstantinowitsch Spirin (* 1948), russischer Illustrator
 Iwan Timofejewitsch Spirin (1898–1960), russischer Pilot und Hochschullehrer
 Leonid Wassiljewitsch Spirin (1932–1982), russischer Leichtathlet